Teoria stanu stacjonarnego (chemia)
 Teoria stanu stacjonarnego (kosmologia)